Південно-Західний мікрорайон - один з мікрорайонів Черкас.

Будівлі 
У цьому районі знаходиться ТЦ "Епіцентр", парк Перемоги, дитяча обласна лікарня, кладовище, Черкаський зоопарк, фермерський ринок.

Вулиці 
Вулиця 30-річчя Перемоги, алея Путейка, вулиця Сумгаїтська, вулиця Руставі, вулиця Героїв Майдану, вулиця Тараскова, вулиця Ярославська вулиця , вулиця Олени Теліги, вулиця Маршала Батицького, вулиця Віталія Вергая, вулиця Якубовського.

Школи 
Школа №32, школа №28, школа №27, школа №30, школа №26.

Місцевості Черкас